Боджяни или Боджянска () — село в Сербии, в общине Бач, в Южно-Бачском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Бачка. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1113 жителей (по переписи населения 1991 года — 1323 жителя).

Близ села находится  XV века.

Демография 
В селе Боджяни, по переписи 2002 года проживали 893 совершеннолетних жителя, средний возраст которых — 40,1 лет (37,5 года у мужчин и 42,6 года у женщин). В селе есть 418 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,66.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Фото

Примечания

Ссылки 
 информация о географическом положении\fallingrain.com
 План села на карте Mapquest

Населённые пункты Воеводины